Draganić, naselje u Hrvatskoj u Karlovačkoj županiji.
 Draganić (plemstvo), šibenska plemićka obitelj